Ел Серкадо има више значења:

 Ел Серкадо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Серкадо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Серкадо, Ел Перико (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Серкадо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Серкадо, Палмарсито (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику